Wicken kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wicken, Cambridgeshire, ort i England, 
 Wicken, Northamptonshire, ort i England,